Nueva Frontera puede referirse a

 Editorial Nueva Frontera
Nueva Frontera (Honduras) municipalidad en el departamento de Santa Bárbara (Honduras)
 Nueva Frontera (Estados Unidos) término usado por John F. Kennedy en su programa presidencial.
Partido de la Nueva Frontera (Japón)